Марк Ветий Болан (Marcus Vettius Bolanus) е име на римските политици:

 Марк Ветий Болан, суфектконсул 66 г. и легат на Британия 69-71 г
 Марк Ветий Болан (консул 111 г.)